Alessandro Golinelli – scrittore e regista italiano
Enrico Golinelli – avvocato e politico italiano
Claudio Golinelli – ciclista italiano
Claudio Golinelli – musicista italiano
Giuseppe Golinelli – partigiano e politico italiano
Marino Golinelli – imprenditore e filantropo italiano
Stefano Golinelli – compositore e pianista italiano